Wavelength Division Multiplexing – tecnica di multiplazione usata per la trasmissione su fibra ottica
 Windows Driver Model – architettura per i driver di sistemi operativi della famiglia Microsoft Windows